Sofia de Grècia (1938-), la reina consort d'Espanya per estar casada amb el Rei d'Espanya Joan Carles I
 Sofia de Borbó (2007-), la segona filla dels Prínceps d'Astúries i neta de Sofia anterior